ZAR1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 424 амінокислот, а молекулярна маса — 45 873.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки